Светско првенство у хокеју на леду 2012 — Дивизија I је међународно такмичење у хокеју на леду које се одржава под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ). На првенству учествује 12 екипа подељених у две групе са по 6 тимова.

Домаћин групе А је главни град Словеније Љубљана, док ће се такмичења у групи Б одржати у Пољској, у граду Криница. Оба турнира ће се одржати у периоду 15-21. априла 2012.

У односу на претходне године дошло је до промена у систему такмичења. Тако ће две првопласиране екипе из групе А обезбедити наступ на Светском првенству 2013. у елитној дивизији, док ће последњепласирана селекција из групе А следеће године играти у Групи Б Дивизије I. Победник групе Б обезбедит ће наступ у Групи А Дивизије I за 2013. годину, док ће последња екипа из групе Б следеће године играти у Дивизији II група А.

Победник такмичења у групи А је селекција Словеније која је заједно са другопласираном селекцијом Аустрије уједно обезбедила пласман у елитни ранг такмичења за 2013. годину. Титулу у групи Б и уједно промоцију у групу А за 2014. годину осигурала је селекција Јужне Кореје. У квалитетни ранг ниже пале су селекције Украјине (који ће се наредне године такмичити у групи Б) и Аустралије (дивизија II, група А).

Учесници 
На такмичењу учествује 12 екипа подељених у две групе са по 6 екипа. Две првопласиране селекције обезбедит ће наступ на СП 2013.

Група А

Група Б

Група А 
Такмичења у оквиру групе А одржат ће се у Љубљани (Словенија), у Арени Стожице, у периоду између 15-21. априла 2012.

Група Б 
Такмичења у оквиру групе Б одржат ће се у Криници (Пољска), у Леденој дворани, у периоду између 15-21. априла 2012. Победник групе обезбедит ће наступ у групи А Дивизије -{I}- у 2013. док ће последње пласирана селекција у 2013. наступати у групи А Дивизије -{II}-.

Статистика

Види још 
 Светско првенство у хокеју на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2012.
 Светско првенство у хокеју на леду 2012 — Дивизија II
 Светско првенство у хокеју на леду 2012 — Дивизија III
 Хокеј на леду

Референце

Спољашње везе 

 Службени програм ИИХФ СП 2012.
 Група А
 Група Б

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у 2012.